Bornefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bornefeld (1898–1980), Priester der katholischen Kirche
 Franz Bornefeld-Ettmann (1881–1961), deutscher Politiker (Zentrum)
 Helmut Bornefeld (1906–1990), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Paul Bornefeld (1907–1959), deutscher Fußballspieler

Bornefeld steht für:
 Amt Bornefeld, ein Verwaltungsgebiet des Herzogtums Berg
 Bornefeld (Remscheid), Ortschaft in Remscheid (Titularort des Amts Bornefeld)

Siehe auch:
 Matthias Bornefeldt (1616–1669), Lübecker Kaufmann und Ratsherr